Taschengeld bezeichnet:

 Taschengeld, Geldbetrag, der Abhängigen regelmäßig zur freien Verfügung überlassen wird
 Taschengeld (Strafvollzug), Gefangenen zustehender Geldbetrag
 Taschengeld (1976), französische Filmkomödie von Truffaut
 Taschengeld (1994), US-amerikanische Filmkomödie von Richard Benjamin